Horváth Ottó (1927–1981) újságíró
 Horváth Ottó (1928–1983) színész
 Horváth Ottó (1939–2002) orvos
 Horváth Ottó (1963) szobrász
 Horváth Ottó (?) karatézó
hasonló nevűek
 Horváth Lajos Ottó (1963) Jászai Mari-díjas színész